Die Cerdocyonina sind eine Gruppe (Subtribus) auf Südamerika beschränkter Hunde (Canidae). Sie werden auch als  Südamerikanische Hunde bezeichnet und umfassen den Maikong (Cerdocyon thous) und seine unmittelbaren Verwandten. Die Cerdocyonina gehören zur Tribus der Echten Hunde (Canini). Ihr Schwestertaxon sind die Canina mit unter anderem der Gattung Canis (Hunde und Wölfe).

Die Cerdocyonina erschienen spätestens vor etwa 4 Millionen Jahren (Ma) während des frühen Pliozäns (direkter Fossilnachweis u. a. der Gattungen Cerdocyon und Chrysocyon), wahrscheinlich aber schon vor ca. 6 Ma im jüngsten Miozän in Nordamerika. Nach der Bildung des Isthmus von Panama wanderten Vertreter der Cerdocyonina vor etwa 3,1 Ma in Südamerika ein. Alle rezenten Vertreter dieser Subtribus gingen aus der nachfolgenden Kladogenese dieser Einwanderer hervor, während die nordamerikanische Linie im Pleistozän, vor etwa 1,4–1,3 Ma, erlosch.

Systematik und Evolution 
Zur Subtribus Cerdocyonina gehören die folgenden Gattungen:
 Maikong (Cerdocyon)
 Kurzohrfuchs (Atelocynus)
 Mähnenwolf (Chrysocyon)
 Kampfuchs (Lycalopex)
 Waldhund (Speothos)
 ✝Dusicyon
 ✝Theriodictis
 ✝Protocyon

Im Rahmen der Vorstellung der Genomsequenz des Haushundes wurde von Lindblad-Toh et al. 2005 eine phylogenetische Analyse der Hunde (Canidae) veröffentlicht.

Systematik

Ausgestorbene Vertreter 
Als ausgestorbene Gattung wird den Südamerikanischen Hunden meist die Gattung Dusicyon zugeordnet mit dem Falklandfuchs (Dusicyon australis, beheimatet auf den Falkland-Inseln, ausgestorben ca. 1876) und Dusicyon avus (auf Feuerland, ausgestorben vor etwa 3000 Jahren) zuzuordnen. Dusicyon cultridens aus dem späten Pliozän Argentiniens wurde teilweise auch den Gattungen Canis oder Pseudalopex (syn. Lycalopex) zugeordnet.

Zwei weitere ausgestorbene südamerikanische Gattungen sind  ist Theriodictis und Protocyon.
Die Theriodictis-Arten T. platensis und T. tarijensis  lebten im Pleistozän vor etwa 1,0 bis 0,5 Millionen Jahren.

Die Protocyon-Arten P. orcesi, P. troglodytes und P. scagliarum bewohnten bis zum Ende des Pleistozäns die Grasländer Südamerikas in Ecuador, Brasilien beziehungsweise Argentinien.

Bezüglich der Arten T. platensis, P. troglodytes und P. scagliarum legt eine Untersuchung aus dem Jahr 2010 nahe, diese der Gattung Speothos zuzuordnen.

Einzelnachweise

Weblinks 
 F. A. Perini, C. A. M. Russo, C. G. Schrago: The evolution of South American endemic canids: a history of rapid diversification and morphological parallelism, auf: Wiley Online Libryry vom 13. Januar 2010, doi:10.1111/j.1420-9101.2009.01901.x.

Hunde
Canidae